Instantaneous Unit Hydrograph  – Idrogramma unitario istantaneo
 Instructor Utilization Handbook  – manuale utilizzato nelle forze armate statunitensi